Horst Bulau (ur. 14 sierpnia 1962 w Ottawie) – kanadyjski skoczek narciarski. Drugi (1982/1983) i dwukrotnie trzeci (1980/1981 i 1981/1982) zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, trzeci zawodnik 31. Turnieju Czterech Skoczni (1982/1983), mistrz świata juniorów z 1979. W swojej karierze 29 razy stawał na podium konkursów PŚ (w tym 13 razy zwyciężał). W 1994 został wpisany do Hall of Fame Narciarstwa Kanadyjskiego.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 38
 sezon 1980/1981: 3
 sezon 1981/1982: 3
 sezon 1982/1983: 2
 sezon 1983/1984: 8
 sezon 1984/1985: 19
 sezon 1985/1986: 12
 sezon 1986/1987: 47
 sezon 1987/1988: 30
 sezon 1990/1991: 31

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach TLN chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1980 Lake Placid (USA) – 29. miejsce (duża skocznia), 39. miejsce (normalna skocznia)
 1984 Sarajewo (YUG) – 10. miejsce (duża skocznia), 38. miejsce (normalna skocznia)
 1988 Calgary (CAN) – 7. miejsce (duża skocznia), 44. miejsce (normalna skocznia)
 1992 Albertville (FRA) – 52. miejsce (duża skocznia), 42. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1982 Oslo (NOR) – 10. miejsce (duża skocznia), 6. miejsce (normalna skocznia)
 1985 Seefeld (AUT) – 29. miejsce (duża skocznia), 23. miejsce (normalna skocznia)
 1987 Oberstdorf (AUT) – 25. miejsce (duża skocznia), 16. miejsce (normalna skocznia)
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 18. miejsce (duża skocznia), 13. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1982 Oslo (NOR) – 6. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1981 Oberstdorf (RFN) – 5. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1979 Mont Sainte-Anne (CAN) – złoty medal

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS
	

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Urodzeni w 1962
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Kanadyjczycy pochodzenia niemieckiego
Ludzie urodzeni w Ottawie